Никола́евский — русская фамилия и топоним:

Известные носители

Б, В, Г 
 Николаевский, Борис Иванович (1887—1966) — историк, политический деятель.
 Николаевский, Вениамин Иванович (в монашестве Антоний; 1818—1889) — епископ Русской православной церкви, епископ Пензенский и Саранский.
 Николаевский, Виктор Николаевич (1935-2022) — геолог и педагог, лауреат премии имени И. М. Губкина.
 Николаевский, Георгий Матвеевич (1910—1971) — советский учёный в области машиностроения.

И 
 Николаевский, Иван Васильевич (в монашестве Иосиф; ум. 1930) — епископ Русской православной церкви, епископ Валдайский, викарий Новгородской епархии, настоятель Иверского Валдайского монастыря.
 Николаевский, Иосиф Фёдорович (1913—2000) — советский радиоинженер, профессор МИФИ.

М 
 Николаевский, Матвей Иосифович (Мордух Иоселевич) (1882—1942) — российский и советский пианист, композитор.

Н

О, П 
 Николаевский, Олег Павлович (1922—1998) — советский кинорежиссёр, сценарист, актёр, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Николаевский, Павел Фёдорович (1841—1899) — историк церкви, профессор русской церковной истории, протоиерей Русской православной церкви.

Ф

Ю



Населённые пункты 
 Николаевский — посёлок в Камызякском районе Астраханской области.
 Николаевский — посёлок в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Николаевский — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Николаевский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Николаевский — посёлок в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Николаевский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Николаевский — участок в Заларинском районе Иркутской области.
 Николаевский — выселок в Звениговском районе Марий Эл.
 Николаевский — посёлок в Кочковском районе Новосибирской области.
 Николаевский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Николаевский — посёлок в Чернушинском районе Пермского края.
 Николаевский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Николаевский — хутор в Кагальницком районе Ростовской области.
 Николаевский — хутор в Милютинском районе Ростовской области.
 Николаевский — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Николаевский — хутор в Андроповском районе Ставропольского края.
 Николаевский — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.

См. также 
 Владимиро-Николаевский
 Малый Николаевский дворец
 Николаев
 
 
 
 
 Николаевский дворец
 
 
 Николаевский тупик
 Николаевский фронт
 Николаевский 2-й
 
 
